Rossi je italijanski priimek, morda najpogostejši v Italiji. Zaradi italijanske emigracije je pogost tudi v drugih državah kot so: ZDA, Brazilija, Argentina, Urugvaj in Čile. Rossi je množina besede Rosso (kar v italijanščini pomeni rdeč).

Osebnosti 

 Agnelo Rossi (1913-1995), brazilski rimskokatoliški kardinal.
 Agustín Oscar Rossi (rojen 1959), argentinski politik.
 Aldo Rossi (1931-1997), italijanski arhitekt in oblikovalec.
 Alejandro Rossi (rojen 1932), mehiški pisatelj.
 Alessandra De Rossi (rojena 1984), italijansko-filipinska igralka, sestra Assunte De Rossi.
 Alessandro Rossi
 Alessandro Rossi (rojen 1967), sanmarinski politik.
 Alessandro Rossi, italijanski slikar.
 Alex Rossi, brazilski nogometaš.
 Alexander Mark Rossi (1841-1916), angleško-italijanski umetnik.
 Andrea Rossi
 Andrea Rossi, italijanski igralec.
 Andrea Rossi, ameriški ekonomist.
 Andrea Rossi (rojen 1950), italijanski podjetnik in izumitelj.
 Andrea Rossi (rojen 1986), italijanski nogometaš.
 Andrea Rossi (rojen 1989), italijanski odbojkar.
 Angelo Rossi, ameriški kitarist in pevec.
 Angelo Joseph Rossi (1878-1948), ameriški politik.
 Anthony Talamo Rossi (1900-1993), italijansko-ameriški poslovnež.
 Antonio Rossi
 Antonio Rossi (rojen 1968), italijanski kanuist.
 Antonio Rossi (1700-1773), italijanski slikar.
 Antonio Anastasio Rossi (1864-1948), italijansko rimskokatoliški duhovnik, škof in nadškof.
 Assunta De Rossi (rojena 1983), italijansko-filipinska igralka, sestra Alessandre De Rossi
 Azariah dei Rossi (1513/1514-1578), italijansko-judovski zdravnik in učenjak.
 Barbara Rossi (rojena 1940), ameriška umetnica.
 Bernardo de Rossi (1687-1775), italijanski teolog in zgodovinar.
 Bruno Rossi (1905-1993), italijansko-ameriški fizik.
 Cal Rossi, ameriški igralec ameriškega nogometa.
 Camilla de Rossi (dejavna 1707-1710), italijanska skladateljica.
 Carlo Rossi
 Carlo Rossi (1925-1998), kanadski politik.
 Carlo di Giovanni Rossi (1775-1849), italijansko-ruski arhitekt.
 Carlos Alberto Rossi (rojen 1949), argentinski politik.
 Cesare Rossi (1904-1952), italijanski veslač.
 Claudia Rossi (rojena 1983), slovaška pornografska igralka.
 Daniele De Rossi (rojen 1983), italijanski nogometaš.
 Davide Rossi (rojen 1970), italijanski violinist, glasbeni aranžer in producent.
 Dino Rossi (rojen 1959), ameriški politik.
 Delio Rossi (rojen 1960), italijanski nogometni trener.
 Domenico de' Rossi (1659-1730), italijanski kipar in graver.
 Ernesto Rossi (1897-1967), italijanski politik, novinar in protifašistični aktivist.
 Ferdinando Maria de Rossi (1696-1775), italijanski rimskokatoliški duhovnik, škof in kardinal.
 Fernando Rossi (rojen 1946), italijanski politik.
 Francis Rossi (rojen 1949), angleški pevec, kitarist in pisec pesmi.
 Franco Rossi (1919-2000), italijanski filmski scenarist in režiser.
 Gaetano Rossi (1774-1855) , italijanski libretist
 Gabriel Rossi (rojen 1971), italijansko-avstralski komik.
 Generoso Rossi (rojen 1979), italijanski nogometaš.
 George Rossi (rojen 1960), škotski igralec.
 Gerard Rossi (rojen 1988), škotski nogometaš.
 Gino Rossi
 Gino Rossi (rojen 1908), italiajanski boksar.
 Gino Rossi, italijanski voznik boba.
 Giovan Antonio de' Rossi (1616-95), italijanski arhitekt.
 Giovanni Rossi (1926-1983), švicarski kolesar.
 Giovanni Battista de Rossi (1822-1894), italijanski arheolog.
 Giovanni Bernardo De Rossi (1742-1831), italijanski krščanski hebraist.
 Girolamo Rossi (rojen 1680), italijanski graver.
 Giuseppe Rossi (rojen 1987), italijansko-ameriški nogometaš.
 Graziano Rossi (rojen 1954), italijanski motociklistični dirkač.
 Gregory Doc Rossi (rojen 1955), ameriško-angleški skladatelj.
 Hugh Alexis Louis Rossi (rojen 1927), britanski politik.
 Iván Pérez Rossi (rojen 1943), venezuelski pevec in glasbenik.
 Jacques Rossi (1909-2004), poljsko-francoski pisatelj in poliglot.
 Jim Rossi, ameriški ekonomist in profesor.
 Julio Hernán Rossi (rojen 1977), argentinski nogometaš.
 Lemme Rossi (????-1673), italijanski glasbeni teoretik.
 Leo Rossi (rojen 1947), ameriški igralec in pisatelj.
 Luis Rossi, klarinetist.
 Lukas Rossi (rojen 1976), kanadski rock glasbenik, pevec in pisec pesmi, pevec skupine Rock Star Supernova
 Luigi Rossi (Luigi de Rossi) (ok. 1597-1653), italijanski skladatelj.
 Marcelo Mendonça Rossi (rojen 1967), brazilski rimskokatoliški duhovnik.
 Marco Rossi
 Marco Rossi (rojen 1978), italijanski nogometaš
 Marco Rossi (rojen 1987), italijanski nogometaš
 Marie Therese Rossi Cayton (1959-1991), ameriška vojaška pilotka.
 Mario Rossi (1902-1992), italijanski dirigent.
 Matías Rossi (rojen 1984), argentinski avtomobilistični dirkač.
 Mattia de Rossi (1637-1695), italijanski arhitekt.
 Melissa Rossi (rojena 1965), ameriška pisateljica in novinarka.
 Michelangelo Rossi (1601/1602-1656), italijanski skladatelj, violinist in organist.
 Mino de Rossi (rojen 1931), italijanski kolesar.
 Néstor Raúl Rossi (1925-2007), argentinski nogometaš in nogometni trener.
 Nicola Rossi-Lemeni (1920-1991), italijansko-ruski operni basist.
 Opilio Rossi (1910-2004), italijanski rimskokatoliški kardinal.
 Paolo Rossi 
 Paolo Rossi (rojen 1923), italijanski filozof in zgodovinar znanosti.
 Paolo Rossi (rojen 1953), italijanski satirični igralec.
 Paolo Rossi (rojen 1956), italijanski nogometaš.
 Pasquale Rossi (1641-1718), italijanski slikar.
 Pietro Rossi
 Pietro Rossi (1738-1804), italijanski znanstvenik in entomolog.
 Pietro Rossi (dejaven 1856-1882), italijanski kipar.
 Pietro Rossi (rojen 1924), italijanski šahovski problemist.
 Portia de Rossi (rojena 1973), avstralska igralka.
 Properzia de' Rossi (1490-1530), italijanska kiparka.
 Pellegrino Luigi Odoardo Rossi (1787-1848), italijanski ekonomist, politik in pravnik.
 Raffaele Carlo Rossi (1876-1948), italijanski rimskokatoliški kardinal.
 Richard Rossi (rojen 1963), ameriški filmski režiser, igralec, producent, glasbenik, in evangelistični zdravitelj.
 Rino Rossi (1889-1974), italijanski pravnik.
 Salamone Rossi, (tudi Salomone Rossi) (ok. 1570-1630), italijanski violinist in skladatelj.
 Salvatore Antonio Samuel Rossi (1894-1967), ameriški politik.
 Sebastiano Rossi (rojen 1964), italijanski nogometaš.
 Semino Rossi (rojen 1962), argentinsko-avstrijski pevec popevk.
 Sergio Rossi, italijanski modni oblikovalec.
 Sophia Rossi (rojena 1977), ameriška pornografska igralka, model in plesalka.
 Tino Rossi (1907-1983), francoski pevec in filmski igralec.
 Valentino Rossi (rojen 1979), italijanski motociklistični dirkač.
 Vasco Rossi (rojen 1952), italijanski pevec in kantavtor.
 Vittorio Giovanni Rossi (1898-1978), italijanski novinar in pisatelj.
 Vittorio Luciano Rossi (rojen 1961), kanadski dramatik, igralec in scenarist.
 Wynn-Anne Rossi (rojena 1956), ameriška skladateljica.
 Youssef Rossi (rojen 1973), maroški nogometaš.
 Zénaïde Rossi (1923-2005), francoska pevka in igralka.

 Cristina Peri Rossi (rojena 1941), urugvajska novelistka, pesnica in avtorica kratkih zgodb.
 Alessandro Pesenti-Rossi (rojen 1942), italijanski dirkač Formule 1.

Drugo 

 3969 Rossi, asteroid glavnega pasu, odkrit 9. oktobra 1978.
 Martini & Rossi, italijansko podjetje za izdelavo alkoholnih pijač.
 Mr. Rossi, italijanski lik iz risanke.

Glej tudi 

 seznam priimkov (R)  
 De Rossi

Sklici

Viri